Supernatural est un mot anglais signifiant « surnaturel ». Il peut désigner :

Titres d'œuvres 

 Supernatural, un film américain de Victor Halperin, sorti en 1933 ;
 Supernatural, une série télévisée américaine d'Eric Kripke, produite de 2005 à 2020 ;
 Supernatural: The Animation, une série télévisée d'animation japonaise basée sur la série citée ci-dessus, diffusée depuis .

Musique 
 Supernatural, un album musical de Carlos Santana.

Homonymie de titre